Села:
 Матяші — Львівська область, Червоноградський район
 Матяші — Полтавська область, Зіньківський район